

Кабаковська сільська рада — сільське поселення, Алейський район, Алтайський край
 Кабаковська сільська рада — сільське поселення, Кармаскалинський район, Башкортостан